Candle peut faire référence à :
 bougie, en anglais,
 Candle, un EP du groupe Sonic Youth,
 Candle, une ville d'Alaska,
 , un groupe japonais.